„Момчето с окарината“ е български 3-сериен телевизионен игрален филм (драма) от 1979 година на режисьорите Георги Янев и Мария Ангелова, по сценарий на Георги Янев. Оператори на филма са Барух ЛазаровХристо Спасов. Музиката е на композитора Атанас Бояджиев. Художник е Димитър Енев.

Серии 
 1. серия – „Неканен гост“ – 65 минути
 2. серия – „Блокада“ – 57 минути
 3. серия – „Бягството“ – 58 минути .

Актьорски състав

Източници 

Български филми
Български драми
Български сериали
Български филми от 1979 година
Филми от 1979 година